Asphalt (film 1929)
 Asphalt (seria)

Zobacz też